Kilroy was here, un graffiti apposé durant la Seconde Guerre mondiale
 Kilroy, un téléfilm américain de 1965 en quatre épisodes, réalisé par Robert Butler pour Walt Disney Pictures
 Kilroy, un téléfilm américain de 1999, réalisé par Todd Holland
 Kilroy, une émission de télévision britannique de la BBC présentée de 1986 à 2004 par Robert Kilroy-Silk
 Kilroy, un personnage de l'album Peau de pêche et cravate de soie'' de la série Tigresse Blanche.